Attilio Verdirosi – militare italiano
 Jolanda Verdirosi – attrice italiana
 Serena Verdirosi – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Umberto Verdirosi – pittore, poeta, scultore e attore italiano